Dankelmann bezeichnet:

 Danckelmann (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Dankelmann (Kirsche), Nordschweizer Kirschsorte, die erstmals 1937 von Fritz Kobel spezifiziert wurde

Siehe auch:
 Danckelmann